Nó em Pingo D'Água é conjunto musical instrumental brasileiro de choro e samba, criado em 1979 e formado pelos músicos  Celsinho Silva na percussão, Mário Sève, sax e flauta, Rodrigo Lessa,  bandolim e bandarra e Rogério Souza no violão.

Ver também 
 Choro

Bandas do Brasil
Bandas de choro
Grupos de samba
Bandas formadas em 1979